Joakim Larsen Aune (ur. 10 sierpnia 1993) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Byåsen. Uczestnik zimowej uniwersjady (2015).

Jego siostra, Malin Aune, jest piłkarką ręczną.

Przebieg kariery 
W cyklu FIS Cup zadebiutował w grudniu 2012 w Winterbergu, zajmując 19. oraz 6. miejsce. We wrześniu 2014 w Trondheim wystartował w Letnim Pucharze Kontynentalnym, swój pierwszy występ kończąc na 35. pozycji. Wystąpił w zawodach skoków narciarskich na Zimowej Uniwersjadzie 2015, zajmując 20. miejsce indywidualnie i 8. w drużynie. W grudniu 2015 zdobył pierwsze punkty Pucharu Kontynentalnego, zajmując 26. pozycję w Renie.

27 grudnia 2016 zajął drugie miejsce w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu, a dzień później był trzeci. W trakcie sezonu 2016/2017 jeszcze dwukrotnie, w lutym, stawał na podium cyklu. 12 marca 2017 w Oslo w debiutanckim starcie zajął 21. miejsce w zawodach Pucharu Świata i tym samym zdobył pierwsze w karierze punkty do klasyfikacji tego cyklu. Cztery dni później w Trondheim zajął 18. miejsce. 23 marca 2017 w trakcie kwalifikacji do zawodów Pucharu Świata w Planicy ustanowił swój rekord życiowy, wynoszący 204 metry.

W kwietniu 2017 poddał się operacji prawego kolana. W sezonie 2017/2018 w Letnim Pucharze Kontynentalnym najwyżej klasyfikowany był na 5. pozycji, we wrześniu 2017 w Trondheim, a w zimowej edycji cyklu na 10. miejscu, w marcu 2018 w Renie. W Pucharze Świata dwukrotnie odpadał w kwalifikacjach. W marcu 2018 ogłosił zakończenie kariery sportowej, jednak we wrześniu tego samego roku poinformował o wznowieniu treningów.

W sezonie 2018/2019 Pucharu Kontynentalnego najwyżej klasyfikowany był na 7. miejscu, w zawodach w Iron Mountain w lutym i w Zakopanem w marcu 2019. W sierpniu 2019 zajął 9. pozycję w konkursie Letniego Grand Prix w Hakubie. W Letnim Pucharze Kontynentalnym 2019 trzykrotnie zajmował miejsce na podium. W zawodach międzynarodowych organizowanych przez FIS po raz ostatni wystąpił w grudniu 2019 w ramach Pucharu Kontynentalnego w Vikersund, zajmując lokaty w szóstej dziesiątce. W trakcie sezonu letniego 2020 ponownie zakończył karierę, a swoją decyzję publicznie ogłosił na początku listopada 2020.

Z powodu problemów z błędnikiem cierpi na zaburzenia równowagi i przewlekłe bóle głowy, nie słyszy też na jedno ucho.

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Aune na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1993